

Кшчонув — гміна в Люблінському повіті Люблінського воєводства
 Кшчонув — село в гміні Свідниця Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Кшчонув — село в гміні Кшчонув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Кшчонув — село в гміні Джевиця Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Кшчонув — село в гміні Токарня Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Кшчонув — село в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства